Чече:
  — деревня в Венгрии.
 Цветково (Крым) — село в Крыму, крымскотатарское название — Чече.